Саньяк, Жорж (Georges Sagnac; 1869—1928) — французский физик, именем которого названы эффект Саньяка (с 1913) и интерферометр Саньяка.
 Саньяк, Филипп (Philippe Sagnac; 1868—1954) — французский историк.